Biografies:
 Diego Catalán Menéndez Pidal (Madrid, 1928 - 2008), filòleg i investigador espanyol
 Ramón Menéndez Pidal (La Corunya, 1869 - Madrid, 1968), erudit espanyol de la Generació del 98
 Faustino Menéndez Pidal de Navascués (Saragossa, 1924), heraldista aragonès
 Geografia: Avinguda de Ramón Menéndez Pidal, via urbana de València